Леон Роде  (; род.  в Альтоне, Гамбург, Германия) — немецкий профессиональный трековый и шоссейный велогонщик, выступающий за континентальную команду «Sunweb–Giant Development Team».

Достижения

Трек 

 2012
 3-й  Командное преследование, Чемпионат Европы U23 
 2013
 Чемпион Германии 
 1-й  Индивидуальное преследование
 1-й  Командное преследование
 2014
 1-й  Командное преследование, Кубок мира (Гвадалахара)
 1-й  Гонка по очкам, Чемпионат Германии
 1-й  Мэдисон, Чемпион Европы U23 (c Домеником Вайнштайном)
 3-й  Командное преследование, Чемпионат Европы U23 
 2015
 1-й  Мэдисон, Кубок мира (Кали)

Шоссе 

 2015
 5-й Тур Берлина
1-й  Молодёжная классификация
 2016
 8-й Гонка Карпатских Курьеров
 10-й Тур Берлина
 2017
 1-й Тур Дюрена
 7-й Триптик де Мон
 8-й ЗЛМ Тур

Ссылки 
Роде, Леон на FirstCycling  
 
 
 
 
 

Велогонщики Германии